«У твоего порога» — советский чёрно-белый художественный фильм 1962 года, поставленный режиссёром Василием Ордынским.
Сюжет фильма основан на реальных событиях Великой Отечественной войны. В Лобне, на месте героической обороны зенитчиков, установлен памятник зенитному орудию.

Сюжет 

Фильм повествует об эпизодах обороны Москвы осенью 1941 года. Зенитные батареи противовоздушной обороны в оперативном порядке были переброшены в район Лобни, дабы предотвратить прорыв немецких танков. Один из орудийных расчётов занял позицию на развилке, возле домика, в котором живёт женщина с тремя детьми.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарист: Семён Нагорный
 Режиссёр: Василий Ордынский
 Композитор: Вениамин Баснер
 Оператор: Игорь Слабневич
 Художники: Арнольд Вайсфельд и Борис Немечек

Производство 

 Танк PzKpfw 38(t) чехословацкого производства можно увидеть в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке: в 2003 году машина была восстановлена и в настоящее время является единственным в России (и одним из двух в мире) находящимся на ходу танком этой модели.

Прокат 

Премьера состоялась  в Москве.

Фильм стал лидером проката в СССР, собрав в кинотеатрах 13,6 млн зрителей.

Отзывы 
Несмотря на сдвинутые исторические рамки реальных событий, историк Андрей Смирнов в электронном научно-историческом журнале «Родина» назвал фильм «реалистичным в деталях», высоко оценив такой художественный приём авторов киноповести, достоверно отразивших момент наивысшего отчаяния в битве за Москву. «Кажется, это не „кино“», — замечает критик, — «а снято тогда, в 41-м, скрытой камерой».

Награды 
 1964 — приз «Golden Gate» Международного кинофестиваля в Сан-Франциско (США) за лучшую женскую роль второго плана (Надежда Федосова).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1962 года
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке